Розумовська Наталія Дем'янівна — мати останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
 Розумовська Ольга Іванівна — українська діячка революційного народницького руху.
 Розумовська Юлія Миколаївна — українська театральна діячка (актриса, режисер, хореограф), дружина народного артиста СРСР Василя Василька.